Cette page présente la  en Pro D2 .

Entraîneurs 
 Manager :Ugo Mola
 Entraineur des avants : Jean-Christophe Bacca
 Entraineur des arrières : Benjamin Bagate
 Entraineur de la défense : Rémy Ladauge

La saison 
Avec 18 victoires et 12 défaites, le Sporting club albigeois termine  de la saison régulière.

Qualifié pour les barrages d'accession en Top 14, il est éliminé en 1/2 finale.

Récit de la saison sportive

Calendrier

Pro D2

Transferts

Effectif

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque 
 651 points marqués

Défense 
606 points encaissés

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur 
Mathieu Peluchon : 326 points

Meilleur marqueur 
Gabriel Lacroix : 8 essais

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

2014-2015
Albi